S.Krasch. kan som auktorsförkortning betyda:

 Stepan Krasheninnikov
 Stepan Petrovitj Krasjeninnikov

Robotskapade auktorsförkortningar